In 2016 werd het 70ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 5 maart tot 6 juli. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Rondoniense beide won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Braziliaans competitievoetbal 2016